Questi sono i fiumi e i torrenti della Corsica, tra le parentesi il nome in corso. Tutti i fiumi della Corsica hanno carattere stagionale con piene nella stagione autunnale e secche nella stagione estiva.

Note 

Geografia della Corsica
Corsica
Fiumi della Corsica